Kose se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Kose, comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Kose, târgușor în comuna Kose (Estonia), reședința comunei